Sezon 1994/1995 był 3. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Wardar Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
35 goli - Sasza Ḱiriḱ (Wardar Skopje)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Przypisy

Bibliografia 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej